Hail Ambazonia, Land of Glory — полуофициальный государственный гимн на территории непризнанной Федеративной Республики Амбазония. Утверждён в 2018 году.

Текст гимна

Примечания 

Амбазония
Амбазония
Государственные символы Амбазонии